Mircea, Principe al României (n. 13 ianuarie 1913, București — d. 2 noiembrie 1916, Buftea) a fost, oficial, cel de-al treilea băiat și cel mai mic copil al Reginei Maria și al Regelui Ferdinand. Unii ziariști ai epocii, și în urma lor unii istorici consideră, însă, că tatăl biologic a lui Mircea ar fi fost Prințul Barbu Știrbei. Aceștia se bazează pe observația faptului că Mircea și Prințul Știrbei aveau ochi de culoare neagră, în timp ce Regina Maria și soțul ei, Regele Ferdinand, aveau ochi albaștri. Prințul Mircea a murit de febră tifoidă în toamna anului 1916, în Primul Război Mondial.

Naștere 
Prințul Mircea s-a născut la 13 ianuarie 1913 (pe stil vechi: 22 decembrie 1912) la București ca cel de-al 6-lea copil al Principelui de Coroană Ferdinand și al soției sale, Principesa de Coroană Maria. Nașii săi au fost: unchiul său Carol I, mătușa sa regina Elisabeta, Maria Fiodorovna a Rusiei (mătușa mamei sale) și împăratul german Wilhelm al II-lea.

Decesul 
Prințul Mircea a murit la Buftea în 1916, suferind de febră tifoidă. A decedat în timp ce în apropierea Bucureștiului se dădeau lupte, iar trupele inamice se apropiau de oraș. Familia regală a fost nevoită să îl îngroape în grabă, întrucât erau pe punctul de a se îndrepta spre Iași, oraș încă neocupat de trupele inamice.

În 1941, osemintele Prințului Mircea au fost mutate, la cererea Prințesei Ileana, la Castelul Bran. Mormântul său se găsește în prezent în interiorul Castelului Bran, în Capela amenajată la parterul turnului rotund.

Regele Carol al II-lea și prima sa soție, Zizi Lambrino, și-au numit copilul lor (care s-a născut în 1920) Mircea, în memoria Prințului Mircea care murise cu 4 ani înainte.

Posteritate 
Odată cu inaugurarea Noii Catedrale Arhiepiscopale și Regale de la Curtea de Argeș, la încheierea lucrărilor de construcție, sicriul cu rămășițele pământești ale micului Principe vor odihni, conform deciziei Regelui Mihai I, pentru totdeauna, la Curtea de Argeș, alături de fratele său mai mare, Regele Carol al II-lea, aproape de locul unde se află înmormântați părinții săi.

Arbore genealogic

Note

Vezi și 

Regii României
Cronologia monarhiei în România
Monarhia în România
Reginele României
Casa Regală de Hohenzollern-Sigmaringen 
Hohenzollern-Sigmaringen

Nașteri în 1913
Decese în 1916
Casa de Hohenzollern-Sigmaringen
Prinți ai României
Familia Regală a României
Copii români